

Кизкеткен — село, Карасуський район, Костанайська область

Кизкеткен — колишнє селище, Республіка Каракалпакстан, нині частина міста Нукус
 Кизкеткен — канал, що з'єднує Амудар'ю з каналами Куванишджарма і Кегейлі